|}

Literatur 
 Hiltrud Kier: Denkmälerverzeichnis Stadtbezirk 4 des Landeskonservators Rheinland, Rheinland-Verlag Köln, 1979, ISBN 3792703254

Weblinks 

Ehrenfeld (Köln)
Baudenkmaler Koln EhrenfeldV–Z